O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1977 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 26ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes foram repartidos em três grupos regionais (Central, Sudoeste e Norte), sendo que os dois primeiros com seis integrantes e o último com quatro. Os primeiros três (no grupo Norte dois) eram classificados para um octogonal de turno e returno. Não houve rebaixados para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1978 - Segunda Divisão. O campeão e o vice são classificados para a Copa de Campeões da Concacaf de 1978 e a Copa Interclubes UNCAF de 1978

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1977 na Guatemala